Joca Marques — município do estado do Piauí, Brasil
Zeca & Joca — série de televisão
Joca Reiners Terron
 Joca (político)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos